Family Plan - Un'estate sottosopra (Family Plan) – film del 1997 diretto da Fred Gerber
 Marito in prestito (Family Plan) – film per la televisione del 2005 diretto da David S. Cass, Sr.